Hennessey pueda hacer referencia a:

 Hennessey (Oklahoma), pueblo ubicado en el condado de Kingfisher, en el estado de Oklahoma.
 Hennessey Venom GT, automóvil superdeportivo.
 Hennessey Venom F5, automóvil superdeportivo.
 Wayne Hennessey, futbolista galés.